Пиједрас Азулес има више значења:

 Пиједрас Азулес (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пиједрас Азулес (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пиједрас Азулес (Танситаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пиједрас Азулес (Чалчивитес), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику